Die Scottish Football League First Division wurde 1981/82 zum siebten Mal als nur noch zweithöchste schottische Liga ausgetragen. Es war zudem die siebte Austragung als zweithöchste Fußball-Spielklasse der Herren in Schottland unter dem Namen First Division. In der Saison 1981/82 traten 14 Klubs in insgesamt 39 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils dreimal gegen jedes andere Team. Bei Punktgleichheit zählte die Tordifferenz.

Die Meisterschaft gewann der FC Motherwell, das sich damit gleichzeitig die Teilnahme an der Premier Division-Saison 1982/83 sicherte. Neben Well stieg auch der Zweitplatzierte FC Kilmarnock auf. Absteigen in die Second Division mussten der FC East Stirlingshire und Queen of the South. Torschützenkönig mit 20 Treffern wurde Blair Millar vom FC Clydebank.

Statistiken

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Weblinks 
 Scottish First Division 1981/82 bei statto.com
 The Scottish Football League Championship Tables bei spfl.co.uk

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1981/82
1981 82